Jean Pascal peut désigner :
 Jean Pascal (1910-1997), un ancien député du Morbihan.
 Jean Pascal (1982-), un boxeur québécois.